Heinrich Lohe ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Andreas Lohe (1648–1713), deutscher Maler
 Heinrich Matthäus Lohe (1675–1762), deutscher Maler

Siehe auch:
 Heinrich Löhe (1877–1961), deutscher Dermatologe